Урожа́йная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Урожайная улица — улица во Владимире.
 Урожайная улица — улица во Екатеринбурге.
Урожайная улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Урожайная улица — улица в Кирове.
 Урожайная улица — улица в Липецке.
Урожайная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Урожайная улица — улица в Днепре.
 Урожайная улица — улица в Донецке.
 Урожайная улица — улица в Запорожье.
 Урожайная улица — улица в Сумах.
 Урожайная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Урожайная